Сан Педро Истлавака има више значења:

 Општина Сан Педро Истлавака (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Истлавака (Сан Педро Истлавака, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику